Snork – angielskie imię Migotka
 Snork – kosmita z fikcyjnego serialu Poza Ziemią w książce Monk i kosmos
 Snorksi – serial animowany
 snorki – mutanty w grze S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci